Alquist ist der Familienname von:

 Al Alqist (1908–2006), US-amerikanischer Politiker 
 Elaine Alquist (* 1944), US-amerikanische Politikerin
 Hugo Schnars-Alquist (1855–1939), deutscher Marinemaler

Siehe auch:
 Ahlquist